Королёв, Алексей Иванович:
 Королёв, Алексей Иванович — советский химик-органик, лауреат Сталинской премии.
 Королёв, Алексей Иванович (1923—2007) — советский и российский правовед, профессор СПбГУ.